Acanthocephalus steht für:
 eine Gattung der Korbblütler, siehe Acanthocephalus (Korbblütler)
 eine Gattung der Kratzwürmer, siehe Acanthocephalus (Kratzwürmer)